Stars () может означать:

 Stars — британская рок-группа, созданная бывшим участником Pink Floyd Сидом Барретом в 1972 году и просуществовавшая менее года.
 Stars — двенадцатый альбом певицы Шер, выпущенный в 1975 году.
 Stars — четвёртый альбом группы Simply Red, выпущенный в 1991 году.
 Stars! — компьютерная игра 1995 года.
 «Stars» — сингл шведской поп-рок группы Roxette с альбома Have a Nice Day (1999).
 «Stars» — сингл группы The Cranberries со сборника Stars: The Best of 1992—2002 (2002).
 Stars — компьютерный вирус, впервые обнаруженный в 2011 году.

См. также 
 Star (значения)
 Звезда (значения)